

Codici 
 xpc – codice ISO 639-3 della lingua pecenega

Altro 
 XPC – abbreviazione di Cristo, dalle prime tre consonanti del greco XΡΥCΤΟC (Christos)